Plains ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Plains (Georgia)
 Plains (Kansas)
 Plains (Louisiana)
 Plains (Michigan)
 Plains (Montana)
 Plains (New Jersey)
 Plains (Pennsylvania)
 Plains (Borden County, Texas)
Plains (Texas)
 Plains Township (Pennsylvania)

in Schottland:

 Plains (Lanarkshire)

Siehe auch:
 Great Plains
 Plain
 Pläns
 Waimea Plains
 The Plains